«44» — совместный альбом рок-групп «Чиж & Co» и «Разные люди», записанный и выпущенный в 2005 году.

Об альбоме 
Группы на альбоме поют песни друг друга. На заключительной композиции «Пусть сегодня никто не умрёт» под аккомпанемент «Разных людей» Чернецкий поёт вместе с Чиграковым (в конце присоединяется дочь Чернецкого — Соня). Никто из музыкантов до последнего момента не знали выбор композиций друг друга, хотя записывались в одной студии у Юрия Морозова.

Список композиций

Участники записи 
Чиж & Co
 Сергей Чиграков — вокал, клавишные, гитара
 Евгений Баринов — аккордеон, перкуссия
 Александр Романюк — бас-гитара
 Игорь Фёдоров — барабаны
 Михаил Владимиров — гитара

Разные люди
 Александр Чернецкий — вокал
 Наиль Кадыров — бас-гитара, акустическая гитара, электрическая гитара
 Борис Шавейников — барабаны
 Андрей Васильев — гитара
 Владимир Савенок — клавишные
 Соня Чернецкая — вокал (11)

Юрий Морозов — звукорежиссёр

Примечания

Ссылки 
 «44» на discogs.com
 Чернецкий и Чиж. И снова бизоны (интервью журналу FUZZ, 2006 № 4)

Альбомы группы «Чиж & Co»
Альбомы группы «Разные люди»
Альбомы лейбла «Квадро-Диск»